June Lake heißen:
 ein See an der Ostflanke der Sierra Nevada in Kalifornien: June Lake (See)
und die nach ihm benannte
 Siedlung June Lake (Kalifornien)
 ein See auf Vancouver Island: June Lake (Vancouver Island)